Натан Ричард Вертхамер (; 1935, Милуоки, США) — американский физик, известный работами в области конденсированного состояния и занимавший высокие административные посты. Автор книги о стратегии игры в блэкджек.

Биография 
В 1956 году окончил Гарвардский университет (), получив степень бакалавра искусств в физике с высшим отличием (summa cum laude)..

В 1961 году получил степень доктора философии Калифорнийского университета в Беркли, тема диссертации — «Nucleon polarizability correction to high-energy electron-nucleon scattering».

В 1961—1962 годах работал научным сотрудником (research associate) в Калифорнийского университета в Сан-Диего.

С 1962 года работал в Лабораториях Белла физиком-исследователем (физика конденсированного состояния: сверхпроводимость, жидкий и твёрдый гелий).

В 1973—1974 был одним из двух первых представителей Американского физического общества (APS) в Конгрессе США, принимал участие в разработке энергетической программы и законодательства в области энергетики.

По окончании полномочий, вернулся в Bell Labs и перешёл в тесно связанную с ними компанию AT&T в группу корпоративного планирования.

В 1976—78 — председатель и исполнительный директор Управления исследования и развития энергетики штата Нью-Йорк.

С 1978 года работал в Exxon, где, в том числе, отвечал за оценку исследовательской программы компании, обошедшейся в 700 миллионов долларов. Затем (1983-89) занимался аналогичной деятельностью в фирме Becton Dickinson.

Занимал в APS ряд управленческих позиций, принимал участие в Совете APS и в отделе связей с общественностью. Входил в несколько федеральных и академических комитетов, касающихся вопросов науки и технологии.

В 1990 году назначен исполнительным секретарём Американского физического общества, но в 1993 году покинул пост «из-за разногласий по вопросам политики и практики управления», однако в адрес Вертхамера был высказана благодарность от лица Общества за значительный вклад, внесённый им в Общество в роли секретаря.

Занимался также общественной деятельностью (организация «Граждане за чистый воздух» и др.).

Научные труды

Сверхтекучая ферми-жидкость 

Сверхтекучесть гелия-3 была экспериментально открыта Дугласом Ошеровым, Дэвидом Ли и Робертом Ричардсоном в 1972 году, они обнаружили два состояния, названные A и B. Состояние B, как оказалось, было теоретически рассмотрено в 1963 году Вертхамером и Роже Бальяном (состояние A также уже было рассмотрено теоретически в 1961 году в работе Ф. Андерсона и Пьера Мореля, в русской литературе именуемого Морелом). Теория Вертхамера — Бальяна отталкивалась от БКШ-теории. Примечательно, что Вертхамер и Бальян не пытались описать сверхтекучесть гелия, а о предыдущей работе Андерсона и Мореля высказывались весьма скептически.

Рассеяние на твёрдом гелии 

Теория светорассеяния на твёрдом гелии была впервые предложена Вертхамером в 1969 и развита в его дальнейших работах.

Кристаллы в приближении самосогласованных фононов 

N. S. Gillis, N. R. Werthamer, T. R. Koehler

Теория контакта между сверхпроводником и нормальным металлом 

Де Жен и Вертхамер создали теорию сверхпроводимости в структурах сверхпроводник/нормальный металл (S/N-структурах). Были рассчитаны параметр порядка в S- и N-слоях в «грязном пределе», объяснялась экспериментальная зависимость температуры перехода в сверхпроводимое состояние для таких сэндвичевых биметаллических плёнок (эффект близости). Последующие работы Вертхамера также были посвящены эффекту близости.

Теория Вертхамера — Гельфанда — Хоэнберга 

, предложенная в 1966 году Вертхамером, Юджином Гельфандом и Пьером Хоэнбергом (так называемая WHH-теория), расширяет найденное ранее решение уравнения Горькова с учётом парамагнетизма Паули и спин-орбитального рассеяния на примесях. Эта теория уточняет значение  в сверхпроводниках II рода.

Финансы и риски 
С 1990-х годов Вертхамер публикует статьи по финансам и по управлению в науке.

С 2006 года Вертхамер написал несколько работ по стратегии игры в блэкджек (в том числе, две из них опубликованы в низкорейтинговом рецензируемом научном журнале International Gambling Studies), а в 2009 году издал книгу «Риск и выигрыш: Наука блэкджека в казино».

Награды 
 National Science Foundation Fellowship Award, 1957

Общества 
 Член Американского физического общества
 Член Американской ассоциации содействия развитию науки

Биографические справки 
 Bulletin of the American Physical Society, N. Richard Werthamer has been named to succeed William Havens, Jr., Sept. 1990, 35(8), p. 1592
 Physics Today, Werthamer is APS Executive Secretary Designate, July 1990, 43(7), p. 79

Примечания 

Физики США
Общественные деятели США
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Сотрудники Bell Labs
Действительные члены Американского физического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки